Loscher ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Loscher-Frühwald (* 1941), deutscher Politiker (CSU), MdL
 Sebastian Loscher (1482/1483–1551), deutscher Bildhauer und Architekt